Гара́ Эльхан оглы Гара́ев (; 12 октября 1992, Физули, Азербайджан) — азербайджанский футболист, защитник клуба «Карабах» (Агдам) и национальной сборной Азербайджана.

Выступал в молодёжной и юношеских до 19 и до 17 лет) сборных Азербайджана.

Биография

Клубная карьера 
В связи с договоренностью между АФФА и руководством испанского клуба «Реал Мадрид», в числе четырёх азербайджанских футболистов из юношеской сборной до 17 лет проходил месячную стажировку в составе испанского клуба.

Игрок футбольного клуба «Карабах» из города Агдам. Выступал также за дочерний клуб «Карабах-2».

27 августа 2009 года, был заявлен в составе клуба «Карабах» на матч плей-офф раунда Лиги Европы с нидерландской командой «Твенте».

Карьера в сборной 
Являлся игроком молодёжной, а также юношеских сборных Азербайджана. С 2013 года выступает в составе национальной сборной Азербайджана.

Итого: сыграно матчей: 55 / забито голов: 0; победы: 14, ничьи: 15, поражения: 26.

Достижения

Командные 
 Чемпион Азербайджана (6): 2013/14, 2014/15, 2016/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Азербайджана (3): 2008/09, 2014/15, 2015/16,2016/17

Личные 
 Футболист года в Азербайджане: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Карабах» Агдам
 Состав команды «Карабах» на сайте УЕФА

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Карабах» Агдам